Доро́шковичи  — топоним:

Беларусь 
 Дорошковичи — деревня, Кубличский сельсовет, Ушачский район, Витебская область
 Дорошковичи — деревня, Положевичский сельсовет, Стародорожский район, Минская область